Chincheros (provincie), een provincie in Peru
Chincheros (district), een district in de bovengenoemde provincie
Chincheros (stad), de hoofdstad van de provincie Chincheros